19-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 3 по 11 сентября 2004 года в двух городах Словакии (Прешове и Бардеёве) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла молодёжная сборная Италии.

Команды-участницы 
 Словакия  — команда страны-организатора;
 Польша, Украина, Белоруссия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 2002;
 Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Сербия и Черногория, Турция, Хорватия, Швейцария — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период со 2 апреля по 30 мая 2004 года с участием 26 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Словакия (команда страны-организатора), Польша, Украина, Белоруссия (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал два групповых этапа. Победитель первого из них вышел во 2-ю (основную) стадию. По две лучшие команды из групп 2-го этапа вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Первый этап 
2—4 апреля 2004

Второй этап 
26-30 мая 2004

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места

Предварительный этап

Группа 1 
Бардеёв

3 сентября
 Хорватия — Германия 3:0 (25:14, 25:18, 25:19); Словакия — Польша 3:0 (25:22, 25:21, 25:22); Россия — Турция 3:2 (25:23, 18:25, 25:23, 21:25, 15:9).

4 сентября
 Хорватия — Польша 3:1 (25:14, 25:19, 21:25, 25:23); Турция — Словакия 3:1 (22:25, 25:18, 25:13, 25:15); Россия — Германия 3:1 (19:25, 25:21, 25:21, 27:25).

5 сентября
 Турция — Польша 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:19); Германия — Словакия 3:0 (25:23, 25:19, 25:13); Россия — Хорватия 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).

7 сентября
 Турция — Германия 3:1 (25:20, 25:17, 23:25, 25:17); Хорватия — Словакия 3:0 (25:6, 25:17, 25:16); Россия — Польша 3:0 (25:23, 25:22, 25:22).

8 сентября
 Хорватия — Турция 3:0 (25:22, 25:19, 25:20); Германия — Польша 3:0 (25:20, 25:19, 25:16); Россия — Словакия 3:0 (27:25, 25:17, 29:27).

Группа 2 
Прешов

3 сентября
 Нидерланды — Белоруссия 3:1 (25:20, 25:11, 19:25, 25:18); Сербия и Черногория — Швейцария 3:0 (25:11, 25:6, 25:9); Италия — Украина 3:1 (26:24, 25:22, 23:25, 25:18).

4 сентября
 Сербия и Черногория — Нидерланды 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:15); Украина — Белоруссия 3:0 (25:15, 25:19, 25:20); Италия — Швейцария 3:0 (25:13, 25:18, 25:11).

5 сентября
 Сербия и Черногория — Украина 3:0 (25:19, 25:20, 25:21); Нидерланды — Швейцария 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:16); Италия — Белоруссия 3:0 (25:14, 25:14, 25:17).

7 сентября
 Украина — Швейцария 3:0 (26:24, 25:14, 25:20); Сербия и Черногория — Белоруссия 3:0 (25:16, 25:12, 29:27); Италия — Нидерланды 3:0 (25:20, 25:10, 25:23).

8 сентября
 Белоруссия — Швейцария 3:1 (23:25, 25:15, 25:16, 25:22); Сербия и Черногория — Италия 3:2 (25:13, 23:25, 15:25, 25:22, 15:8); Украина — Нидерланды 3:0 (25:21, 25:20, 25:13).

Плей-офф 
Прешов (1—4-е места), Бардеёв (5—8 места)

Полуфинал за 5—8-е места 
10 сентября
 Турция — Нидерланды 3:1 (25:13, 26:28, 25:15, 25:21).
 Украина — Германия 3:2 (25:12, 22:25, 25:19, 16:25, 15:13).

Полуфинал за 1—4-е места 
10 сентября
 Италия — Россия 3:0 (25:22, 25:18, 25:20).
 Сербия и Черногория — Хорватия 3:0 (25:22, 31:29, 25:17).

Матч за 7-е место 
11 сентября
 Германия — Нидерланды 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:20).

Матч за 5-е место 
11 сентября
 Украина — Турция 3:2 (25:23, 25:22, 19:25, 22:25, 15:10).

Матч за 3-е место 
11 сентября
 Россия — Хорватия 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Финал 
11 сентября
 Италия — Сербия и Черногория 3:0 (25:14, 25:13, 25:16).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Италия: Серена Ортолани, Элиза Рокка, Илария Гардзаро, Лючия Крисанти, Сандра Витец, Роберта Брусеган, Джулия Декорди, Джулия Рондон, Вероника Анджелони, Катя Лураски, Марианна Мазони, Моана Балларини. 

  Сербия и Черногория: Ана Антониевич, Невена Джорджевич, Йована Бракочевич, Николина Томич, Александра Црнцевич, Душанка Биберович, Йована Весович, Александра Петрович, Ана Яксич, Ивана Исайлович, Саня Милинкович, Сильвия Попович. Главный тренер — Зоран Ковачич.

  Россия: Татьяна Ализарова, Анна Арбузова, Анна Бескова, Мария Бородакова, Екатерина Кабешова Анна Коснырева, Наталья Назарова, Александра Пасынкова, Анастасия Присягина, Ольга Сажина, Татьяна Солдатова, Вера Улякина. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Сандра Витец
 Лучшая нападающая:  Флортье Мейнерс
 Лучшая блокирующая:  Эда Эрдем
 Лучшая связующая:  Диана Решчич
 Лучшая либеро:  Екатерина Кабешова
 Лучшая на подаче:  Вера Улякина
 Лучшая на приёме:  Александра Пасынкова
 Самая результативная:  Олеся Рыхлюк

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U20 2004. women.volleybox

2004
2004 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Словакии